Bilo je lahko:
 Bilo, Dimitrovgrad (Srbija)
 Bilo (Hrvaška)